Сент-Обе́н-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний захід від Діжона, 28 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 443,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна